Bridgit Mendler (née en 1992), actrice et chanteuse américaine ;
 Markus Mendler (né en 1993 à Memmingen), footballeur allemand.
Patronyme allemand